Papyrus kan syfta på

 Papyrus – ett naturmaterial med olika användningsområden
 Papyrus (växt) – en växtart i skärmagssläktet i familjen halvgräs
 Papyrusbåt – en fornegyptisk uppfinning
 Papyrus (företag) –  ett svenskt grossistföretag som säljer pappers- och förpackningsprodukter
 Papyrus – ett äldre medicinskt digitalt bildformat, se DICOM
 Papyrus - ett skelett från det amerikanska spelet Undertale skapat av Toby Fox